Nassau County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Nassau County (Florida) – okres státu Florida
 Nassau County (New York) – okres státu New York